Јуинта има више значења:
 Округ Јуинта (Јута)
 Јуинта (Јута)